Lalande kan betegne:

Steder 
 Lalande, Yonne, en kommune i Frankrig
 Lalande 21185, en stjerne
 Lalande (krater), et månekrater

Personer 
 Jean de Lalande (død 1646), jesuitmissionær
 Michel-Richard Delalande (1657-1726), fransk komponist
 Jérôme Lalande (1732–1807), fransk astronom og forfatter
 Julien Pierre Anne Lalande (1787-1844), fransk admiral
 André Lalande (1913–1995), officer i den franske Fremmedlegion
 André Lalande (filosof) (1867–1963), fransk filosof